Morley kan syfta på följande:

Personer med efternamnet Morley
 Bob Morley
 Christopher Morley
 Clarence Morley
 Ebenezer Cobb Morley
 Edward Morley
 Emily Morley
 Henry Morley
 John Morley, 1:e viscount Morley
 Julia Morley
 Karen Morley
 Paul Morley
 Robert Morley
 Samuel Morley (filantrop)
 Thomas Morley (tonsättare)
 Tyler Morley

Geografi

Antarktis 

 Mount Morley,

Australien 

 Morley (del av en befolkad plats), Western Australia, Bayswater,

Frankrike 

 Morley, Meuse, kommun i departementet Meuse,

Nya Zeeland 

 Morley (berg i Nya Zeeland), Southland,

Storbritannien 

 Morley, West Yorkshire, ort i England, 
 Morley, Derbyshire, ort i England, 
 Morley, Norfolk, parish, 
 Morley, Cheshire – en ort i Cheshire, England
 Morley, Durham – en ort i Durham, England

USA 

 Morley (ort i USA, Missouri), Scott County, 
 Morley (ort i USA, Iowa), Jones County, 
 Morley (ort i USA, Michigan), Mecosta County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Nya Zeelandförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar
Efternamnsförgreningssidor
Engelska efternamn